Косинус — тригонометрическая функция
 COS — химическая формула 

 Аббревиатура COS может означать
 Consequence of Sound — американский музыкальный сайт, публикующий новости, обзоры альбомов и концертов, редакционные статьи.
 Chippewa Operating System — операционная система, разработанная Control Data Corporation для суперкомпьютера CDC 6600.
 Cray Operating System — проприетарная операционная система для суперкомпьютеров, разработанная компанией Cray Research.
 Crypto Operating System — название Mac-совместимой операционной системы, созданной Omega GmbH в конце 1990-х.
 Алгоритм COS — субэкспоненциальный алгоритм дискретного логарифмирования в кольце вычетов по модулю простого числа.
 China Operating System — China Operating System (Китайская национальная операционная система).
 Class of service (CoS) — метод приоритизации сетевого трафика в соответствии с IEEE 802.1p в рамках QoS, а также непосредственно значение поля priority code point (PCP) в теге IEEE 802.1Q заголовка кадра Ethernet.
 Caché ObjectScript — язык программирования и API для СУБД Caché, развитие языка программирования MUMPS.
 L3COS (Level 3 Consensus Operating System) — алгоритм оцифровки процессов на базе блокчейна, имеющего трёхуровневую структуру, и распространяемый как открытое программное обеспечение для государств и бизнеса.

 Слово Cos может означать
 Cos — бельгийская группа, образованная в 1974 году.
 Cos-B — орбитальная обсерватория Европейского космического агентства.